Coral puede referirse a:

Biología
El coral, un animal marino.
La serpiente de coral.

Geografía
Coral (Míchigan), localidad de los Estados Unidos.
Coral (Pensilvania), localidad de los Estados Unidos.
El Coral, municipio de Nicaragua.

Música
 Lo relativo a un Coro.
 Sinónimo de Coro u Orfeón.
 El coral, un tipo de himno protestante.
 The Coral, un grupo musical de Inglaterra.
Coral (Coral Segovia), una cantante española de música pop.
 La Sinfonía n.º 9 en re menor, op. 125, conocida también como "Coral", de Ludwig van Beethoven.
 Coral, canción de la banda argentina Soda Stereo, del álbum musical Comfort y música para volar

Otros
El color coral.
Una película coral, protagonizada por varios personajes.
El CORAL66, un antiguo lenguaje de programación para sistemas en tiempo real.
Coral, personaje de la película de animación de 2003 Buscando a Nemo. Es una pez payaso, y es la madre de Nemo.